Osoby o tym nazwisku:
 István Kenesei – węgierski językoznawca
 Krisztián Kenesei – węgierski piłkarz